Strasberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Strasberg (* 1939), US-amerikanische Schauspielerin
 Lee Strasberg (1901–1982), US-amerikanischer Schauspieler und Schauspiellehrer
 Paula Strasberg (1909–1966), US-amerikanische Schauspiellehrerin und Schauspielerin
 Susan Strasberg (1938–1999), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Strausberg
 Straßberg
 Strasburg